Lefaivre ist die Bezeichnung von:
 Albert Lefaivre (1830–1907), französischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller
 Lefaivre (Kanada), Ort in Kanada